Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Cyané, une nymphe de Sicile ;
 Cyané fille de Liparos, deuxième femme d'Éole.
 403 Cyané est un astéroïde.